Andebu (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Andebu (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente